Marco Giampaolo (* 2. srpna 1967 Bellinzona, Švýcarsko) je bývalý italský fotbalový záložník. V současnosti 2020/21 trénuje klub Turín FC.

Trenérská statistika

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil trenéra na Transfermarkt.com 

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví trenéři
Trenéři AC Milán
Trenéři Cagliari
Trenéři Catanie
Trenéři Brescie Calcio
Trenéři Empoli FC
Trenéři Sampdorie Janov
Trenéři Torino FC
Narození v roce 1967
Žijící lidé
Muži
Narození 2. srpna
Narození v Bellinzoně